Hasle ist der Name verschiedener Orte:

in der Schweiz:
 Hasle LU im Kanton Luzern
 Hasle bei Burgdorf im Kanton Bern

in Dänemark:
 Hasle (Bornholm)
 Hasle (Århus)

in Norwegen:
 Hasle (Oslo), Stadtteilgebiet des Osloer Stadtteils Grünerløkka
 Hasle (Våler), ein Ort in Hedmark

Hasle ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Kari Lande Hasle (* 1946), norwegische Beamtin und Frauenrechtlerin
 Henning Hasle (1900–1986), dänischer Politiker (Det Konservative Folkeparti)
 Leif Hasle (* 1933), dänischer Schriftsteller